de bevolkingsgroepen binnen een kastenstelsel
 Kasten bei Böheimkirchen, een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Neder-Oostenrijk

Zie ook 
 Kast (doorverwijspagina)